Борис Степанович Котов (23 декабря 1922 — 10 ноября 1984) — советский кинооператор, сотрудник студии «Союзмультфильм», член Международной ассоциации мультипликационного кино (АСИФА) и Московского отделения Союза кинематографистов СССР.

Биография 
Окончил операторский факультет ВГИКа. В июне 1941 года записался добровольцем в армию и получил звание сержанта. С декабря 1941 года служил радистом радиостанции большой мощности 59-й отдельной стрелковой бригады 2-й ударной армии Ленинградского фронта. 25 июня 1942 года во время прорыва из окружения в 50 км от Новгорода попал под пулемётный обстрел; тяжелораненый разрывной пулей в правое подплечье и область правой лопатки, укрылся в воронке от снаряда, где и был взят в плен и доставлен в новгородский госпиталь для военнопленных. В сентябре отправлен в каунасский лагерь военнопленных «Г», откуда бежал весной 1943 года. 4 месяца скрывался среди местного населения, в августе схвачен литовской полицией и возвращён в лагерь. В январе 1944 года отправлен в Осовец, в августе в Кёнигсберг, затем в Германию. В начале апреля 1945 года в районе Бремена снова бежал с небольшой группой, неделю спустя вышел в расположение англичан. В мае передан советским войскам, до августа проходил проверку в 222-й стрелковой дивизии в Бобруйске, затем продолжил службу до сентября 1946 года в 159-х армейских стационарных ремонтных мастерских. 8 февраля 1958 года Указом Президиума Верховного Совета СССР награждён Орденом Славы III степени.

Работая с 1950 года на киностудии «Союзмультфильм», сотрудничал с такими известными режиссёрами-мультипликаторами как Иван Аксенчук, сёстры Зинаида и Валентина Брумберг, Наталия Голованова, Роман Давыдов, Борис Дёжкин, Валентин Караваев, Александра Снежко-Блоцкая, Фёдор Хитрук, Андрей Хржановский и другими. Принадлежит к числу кинооператоров, принимавших участие в работе над сатирико-юмористическим киножурналом «Фитиль» (мультипликационные сюжеты).Был кинооператором-постановщиком по мультипликации советско-румынского фильма «Мария, Мирабела».

Фильмография Бориса Котова насчитывает около ста фильмов.

Фильмография

Оператор 

  — История одного преступления
  — Проверьте ваши часы
 1963 — Акционеры
 1963 — Проболтали («Фитиль» № 12)
  — Дело №…
 1964 — Дядя Стёпа — милиционер
 1964 — На краю тайны
 1964 — Топтыжка
  — Ваше здоровье
 1965 — За час до свидания
 1965 — Каникулы Бонифация
 1965 — Приключения запятой и точки
  — Жил-был Козявин
 1966 — Про злую мачеху
 1966 — Человек в рамке
 1966 — Знакомые лица
  — Машинка времени
 1967 — Могло случиться
 1967 — Собачий бред («Фитиль» № 54)
 1967 — Штурмовщина («Фитиль» № 59)
  — Кот в сапогах
 1968 — Светлячок № 8
 1968 — Фильм, фильм, фильм
 1968 — Дорожное происшествие
 1968 — Место под солнцем («Фитиль» № 68)
  — Украденный месяц
 1969 — Крылья дядюшки Марабу
 1969 — Возвращение с Олимпа
 1969 — Дед Мороз и лето
 1969 — Капризная принцесса
  — Весёлая карусель № 2. Небылицы
 1970 — Кентервильское приведение
 1970 — Умка ищет друга
 1970 — Это дело не моё
 1970 — Новогоднее происшествие
 1970 — Калейдоскоп-70
  — Как мы весну делали
 1971 — Лабиринт
 1971 — Личный пример («Фитиль» № 111)
 1971 — Огонь
 1971 — Урок не впрок
 1971 — Аргонавты
  — В гостях у лета
 1972 — Волшебная палочка
 1972 — Русские напевы
  — Детство Ратибора
 1973 — Здоровье начинается дома
 1973 — Мы с Джеком
 1973 — Новые большие неприятности
 1973 — Персей
 1973 — Юморески (Выпуск 1)
 1973 — Умельцы («Фитиль» № 128)
 1973 — Как это случилось
  — Важное лицо («Фитиль» № 140)
 1974 — Дорогой утиль («Фитиль» № 147)
 1974 — Живой пример
 1974 — Молодильные яблоки
 1974 — Прометей
 1974 — С бору по сосенке
 1974 — Футбольные звёзды
 1974 — Шёл трамвай десятый номер
 1974 — «Шутник»
 1974 — Юморески (Выпуск 2)
 1974 — Юморески (Выпуск 3)
  — Василиса Микулишна
 1975 — Как Верблюжонок и Ослик в школу ходили
 1975 — Лиса и медведь
 1975 — Наследство волшебника Бахрама
 1975 — Илья Муромец. Пролог
 1975 — Ладушки («Фитиль» № 161)
 1975 — Спецподготовка («Фитиль» № 162)
  — Жихарка
 1977 — Зайчонок и муха
 1977 — Исполнение желаний («Фитиль» № 178)
 1977 — Как грибы с горохом воевали
 1977 — Мальчик-с-пальчик
 1977 — Последний лепесток
 1977 — Не смешно («Фитиль» № 187)
  — Дед Мороз и серый волк
 1978 — Илья Муромец и Соловей-разбойник
 1978 — Как утёнок-музыкант стал футболистом
 1978 — Подарок для самого слабого
 1978 — Пойга и лиса
 1978 — Последняя невеста Змея Горыныча
 1978 — Спасибо, аист!
 1978 — Счастливое пробуждение («Фитиль» № 191)
 1978 — Тяжёлый случай («Фитиль» № 193)
  — Волшебное кольцо
 1979 — Золушка
 1979 — Огневушка-поскакушка
 1979 — Премудрый пескарь
 1979 — Приезжайте в гости
 1979 — Где же медвежонок?
  — Девочка и медведь
 1980 — Лебеди Непрядвы
  — День рождения бабушки
 1981 — Зимовье зверей
 1981 — Ничуть не страшно
 1981 — Отражение
 1981 — Неожиданные победители («Фитиль» № 227)
 1981 — Приходи на каток
 1981 — Поединок («Фитиль» № 235)
  — Весёлая карусель № 12
 1982 — Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы
 1982 — Мария, Мирабела (анимация)
 1982 — В мире животных («Фитиль» № 239)
 1982 — Доходное место («Фитиль» № 246)
  — Пилюля
 1983 — Слонёнок и письмо
 1983 — Увеличительное стекло
 1983 — Обошлось! («Фитиль» № 259)
  — Кубик и Тобик
 1984 — Очевидное-невероятное («Фитиль» № 259)
 1984 — Не опоздал

Ассистент 

 1954 — На даче

Примечания

Ссылки 
 Борис Котов на сайте Аниматор.ру
 

Связисты Великой Отечественной войны
Выпускники ВГИКа
Персоналии:Союзмультфильм
Сержанты (СССР)
Советские военнопленные во время Великой Отечественной войны
Бежавшие из плена